

Tabela

Mecze

Hiszpania - Rosja 
Wtorek, 10 czerwca 2008
18:00 – Tivoli Neu, Innsbruck – Widzów: 30 772

 Sędzia główny:  Konrad Plautz
 Asystenci:
  Egon Bereuter
  Markus Mayr

Grecja - Szwecja 
Wtorek, 10 czerwca 2008
20:45 – Stadion Wals-Siezenheim, Salzburg – Widzów: 31 063

 Sędzia główny:  Massimo Busacca
 Asystenci:
  Matthias Arnet
  Stephane Cuhat

Szwecja - Hiszpania 
Sobota, 14 czerwca 2008
18:00 – Tivoli Neu, Innsbruck – Widzów: 30 772

 Sędzia główny:  Pieter Vink
 Asystenci:
  Adriaan Inia
  Hans Ten Hoove

Rosja - Grecja 
Sobota, 14 czerwca 2008
20:45 – Stadion Wals-Siezenheim, Salzburg – Widzów: 31 063

 Sędzia główny:  Roberto Rosetti
 Asystenci:
  Alessandro Griselli
  Paolo Calcagno

Grecja - Hiszpania 
Środa, 18 czerwca 2008
20:45 – Stadion Wals-Siezenheim, Salzburg – Widzów: 30 883

 Sędzia główny:  Howard Webb
 Asystenci:
  Darren Cann
  Mike Mullarkey

Szwecja - Rosja 
Środa, 18 czerwca 2008
20:45 – Tivoli Neu, Innsbruck – Widzów: 30 772

 Sędzia główny: Frank De Bleeckere (Belgia)
 Asystenci:
 Peter Hermans (Belgia)
 Alex Verstraeten (Belgia)

 

D